Parvagula (Парвагула — „мала луталица”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Proviverridae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Parvagula palulae је тежила око 60 g.

Понашање и палеоекологија 
Врста Parvagula palulae је била мали копнени предатор који је у прошлости Европе настањивао плавне равнице и копнене екосистеме. Хранила се са малим плијеном (глодарима, гуштерима и инсектима)

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Parvagula.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1=
|label1= †Hyaenodonta 
|1=

Временска распрострањенст рода Parvagula унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Proviverridae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе